Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 21. September 2019 stattfand. Es qualifizierten sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Wuhan